Albert Barlatier (1850-1915), compositeur français ;
 André Barlatier (1882-1943), directeur de la photographie français, fils du précédent ;
 Paul Barlatier (1876-1944), réalisateur et scénariste français.